Babice is de naam van meerdere plaatsen in Tsjechië en Polen:
 Babice (okres Prachatice), gemeente in okres Prachatice, Tsjechië
 Babice (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ, Tsjechië
 Babice (okres Olomouc), gemeente in okres Olomouc, Tsjechië
 Babice (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové, Tsjechië
 Babice (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč, Tsjechië
 Babice (okres Uherské Hradiště), gemeente in okres Uherské Hradiště, Tsjechië
 Babice (powiat Chrzanowski), gemeente in powiat Chrzanowski, Polen
 Babice nad Svitavou, gemeente in okres Brno-venkov, Tsjechië
 Babice u Rosic, gemeente in okres Brno-venkov, Tsjechië
Babice (Silezië) in Polen
 Babice (gemeente) een gemeente in Polen